Anatole Dauman (1925-1998), producteur de cinéma français ;
 Pascale Dauman (1938-2007), actrice et productrice française.
Patronyme polonais